Мондон () — многозначный термин.

Топоним
 Мондон — муниципалитет во Франции в регионе Франш-Конте.
 Мондон — город в Буркина-Фасо.

Фамилия
 Мондон, Максузи (род. 1950) — политический и государственный деятель Сейшельских Островов.
 Мондон, Раймонд (1914—1970) — французский политический, общественный и государственный деятель.

См. также 
 Мондон () — монгольское имя.